Quartetto n. 9 di Ludwig van Beethoven
 Quartetto n. 9 di Franz Schubert